

Персоналии 
 Сек, Ассане (1919—2012) — сенегальский учёный и государственный деятель, министр иностранных дел (1973—1978).
 Сек, Ибраима (род. 1989) — сенегальский футболист.

Топонимы 
 Сек, Зек () — посёлок в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Сек () — бухта у Северо-Восточного побережья Новой Гвинеи.
 Сек () — остров, защищающий со стороны открытого океана одноимённую бухту у Северо-Восточного побережья Новой Гвинеи.

Прочее 
 сек., а также секр. — секретарь. Употребляется также как часть слова, например: генсек, ответсек.
 сек. — секретно.
 СЕК — Схема единой классификации документной информации в систематических каталогах государственных архивов СССР, например: СЕК-83.
 сек. — неофициальное сокращение от «секунда» (по СИ — с, без точки).
 Сек — единица менового обмена у кочевых народов Средней Азии.

См. также 
 SEC
 Трипл сек — французский ликёр.

Примечания